Division I i fotboll 1991 var 1991 års säsong av Division I. Det var då Sveriges näst högsta division. Säsongen bestod av en uppsättning vårserier följd av en uppsättning höstserier. Det gavs 3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Vårserier 
Våreserierna bestod av fyra serier, med 8 lag i varje. Varje serievinnare kvalificerade sig till höstens Kvalsvenskan, lagen på plats 2-7 kvalificerade sig till höstens Höstettan. Lagen på 8:e plats spelade under hösten i Kvalettan.

Vårettan Norra

Vårettan Östra

Vårettan Västra

Vårettan Södra

Höstserier 
Höstserierna bestod dels av Kvalsvenskan, bestående av lagen enligt ovan tillsammans med de fyra sämst placerade lagen från Allsvenskan 1991, och dels av Höstettan som bestod av lagen enligt ovan och de åtta segrarna av vårserien i Division 2 1991. De tre första lagen i Kvalsvenskan kvalificerade sig till Allsvenskan, fyran gick vidare till allsvenskt kvals tredje omgång. Vinnarna av Höstettan gick till omgång 1 av det allsvenska kvalet och de två sämsta degraderades till Division II.

Kvalsvenskan

Höstettan Norra 

Spårvägens GoIF:s fotbollssektion nämndändrades till höstsäsongen till Spårvägens FF.

Höstettan Östra

Höstettan Västra

Höstettan Södra

Kvalspel till Allsvenskan

Omgång 1 

IK Brage och Helsingborgs IF till allsvenskt kvalspel, omgång 2. Vasalunds IF och BK Häcken till spel i Division 1 1992.

Omgång 2 

Helsingborgs IF till allsvenskt kvalspel, omgång 3. IK Brage till spel i Division 1 1992.

Omgång 3 

Västra Frölunda IF till Allsvenskan 1992. Helsingborgs IF till spel i Division 1 1992.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1991
1991
Fotbollssäsongen 1991